Stazione del Nord di Barcellona
 Stazione del Nord di Valencia